Mactra är ett släkte av musslor. Mactra ingår i familjen Mactridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Mactra